Драфт НХЛ 2013 — 51-й драфт, прошёл на домашней арене «Нью-Джерси Девилз» — Пруденшал-центр, Ньюарк, штат Нью-Джерси 30 июня 2013 года. Под общим первым номером был выбран канадский форвард Натан Маккиннон клубом «Колорадо Эвеланш». Первым среди россиян под общим 10-м номером был выбран Валерий Ничушкин в «Даллас Старз». Всего на этом драфте было выбрано 8 российских хоккеистов.

Правила участия 
В драфте участвовали игроки, родившиеся в период с 1 января 1993 года по 15 сентября 1995 года. Кроме того, выбирались не задрафтованые, не Северо-Американские игроки в возрасте до 20 лет, а также те игроки, которые были выбраны на драфте 2011, но не были подписаны ни одной командой НХЛ.

Драфт-лотерея 
Среди худших команд по итогам регулярного чемпионата сезона 2012/2013 проводилась драфт-лотерея, которая определяла очерёдность права выбора в первом раунде драфта. Впервые в истории у каждой из 14 команд, не попавших в плей-офф (или у тех, кто выменял право выбора в первом раунде драфта), был шанс выиграть право первого выбора на драфте. По действовавшим ранее правилам только пять команд с наименьшим количеством набранных очков могли претендовать на первый драфт-пик. Драфт-лотерея состоялась 29 апреля. Право первого выбора досталось «Колорадо Эвеланш».

Рейтинг проспектов

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)Выделены обладатели Кубка Стэнли

Раунд 1 

Во время проведения первого раунда состоялись четыре обмена:
 «Питтсбург» обменял своего форварда Тайлера Кеннеди в «Сан-Хосе» на право выбора во втором раунде (общий 50 выбор);
 «Нью-Йорк Айлендерс» обменял Нино Нидеррайтера в «Миннесоту» на Кэла Клаттербака и выбор в третьем раунде (общий 70 выбор);
 «Ванкувер» обменял вратаря Кори Шнайдера в «Нью-Джерси» на выбор в первом раунде (общий 9 выбор);
 «Детройт» отдал в «Сан-Хосе» 18-й выбор, а получил взамен 20-й и 58-й.
По результатам обменов до драфта:
 «Коламбус» получил право выбора в первом раунде от «Рейнджерс» в рамках обмена Рика Нэша.
 «Нью-Джерси» сохранил право выбора в первом раунде драфта 2013; вместо этого «Дэвилз» лишится первого пика в 2014 году из-за санкций НХЛ, примененных к команде за нарушение при подписании контракта с Ильёй Ковальчуком.

Раунд 2 
 «Баффало» отдали Андрея Секеру в «Каролину» в обмен на Джейми Макбэйна и выбор во втором раунде (35-й общий).
 «Эдмонтон» обменял свой пик (37-й общий) в «Лос-Анджелес» на три выбора (57, 88, 96). «Короли» выбрали российского нападающего Валентина Зыкова.
 «Нью-Джерси» обменяли свой 39-й выбор в «Финикс» на 42-й и 73-й выбор.
 «Чикаго» обменял в «Торонто» автора победной шайбы в прошедшем финале Кубка Стэнли Дэйва Болланда на три выбора на драфте, в том числе на два на драфте 2013: 51 и 117 выбор.
 «Сан-Хосе» получили право выбора во втором и третьем раунде драфта 2013, а также условное право выбора во втором раунде драфта 2014 от «Рейнджерс» в обмен на Райана Клоу 3 апреля 2013 года.
 «Даллас» обменял нападающего Дерека Роя в «Ванкувер», получив взамен право выбора во втором раунде драфта и молодого защитника Кевина Коннатона.
 «Баффало» обменял своего защитника Джордана Леопольда в «Сент-Луис», получив взамен выбор во втором раунде драфта.

Раунд 3 
 «Чикаго» обменял форварда Михала Фролика в «Виннипег Джетс» на два выбора на текущем драфте — 74 и 134
 «Финикс» получил право выбора в 3 раунде от «Сан-Хосе» в результате обмена Раффи Торреса в дэдлайн 3 апреля 2013. «Сан-Хосе» выбор во втором раунде достался от «Рейнджерс» в результате обмена Райана Клоу.

Раунд 4 
 «Эдмонтон» выменял у «Флориды» нападающего Джерреда Смитсона. Взамен «нефтяники» отдали право выбора в четвёртом раунде драфта-2013 (98 общий). 
 В результате обмена 3 апреля 2013 Бена Бишопа из «Оттавы» на Кори Конакера из «Тампы» «Сенаторз» получили право выбора в 4 раунде.

Раунд 5 
 «Чикаго» обменял форварда Михала Фролика в «Коламбус» на два выбора на текущем драфте — 74 и 134.
 «Калгари» обменял нападающего Блэйка Комо в «Коламбус», получив взамен право выбора в пятом раунде драфта.
 «Монреаль» выменял у «Лос-Анджелеса» защитника Дэвиса Дрювиске. Взамен «канадиенс» отдали право выбора в пятом раунде драфта-2013.

Раунд 6

Раунд 7 
 «Каролина» выменяла у «Тампы» защитника Марка-Андре Бержерона. Взамен "молнии" получили нападающего Адама Холла, а также право выбора в седьмом раунде драфта (общий 186-й).

Итоги драфта 
Всего на 51-м драфте было выбрано 211 хоккеистов из 11 стран. Традиционно, наибольшее представительство у Канады и США. Среди европейских стран лидером является Швеция. Нападающий Александр Барков стал первым полевым игроком из Финляндии, которого выбрали на драфте столь высоко - под 2 номером. Представительство Чехии на драфте составило всего 3 хоккеиста. Это наименьший результат за последние 30 лет. Столько же чехов было выбрано только в 1981 году.
Данные приведены согласно официальному сайту НХЛ

Примечания

Ссылки 
 Обзор драфта НХЛ 2013 на Чемпионат.com
 Драфт НХЛ 2013 на NHL.ru

Национальная хоккейная лига
Драфты НХЛ